Kenrick est un patronyme porté notamment par :

 Jarvis Kenrick (1852-1949), footballeur anglais.
 Tony Kenrick (né en 1935), écrivain australien de roman policier.
 William Kenrick (1774-1829), homme politique britannique.
 Francis Patrick Kenrick (1796-1863), évêque de Philadelphie puis archevêque de Baltimore.
 Peter Richard Kenrick (1806-1896), archevêque de Saint-Louis.

Homonymie de patronyme